Halttunen ist der Familienname folgender Personen:

 Elina Halttunen (* 1952), finnische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Niko Halttunen (* 1975), finnischer Eishockeyspieler
 Pentti Halttunen (1849–1922), finnischer Dichter
 Seppo Halttunen (* 1961), finnischer Schauspieler